Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Pat Du Pré 6-4, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Assente
 John Alexander (secondo turno)
 Christopher Mottram (secondo turno)
 Ken Rosewall (quarti di finale)

 Tom Gorman (primo turno)
 Hank Pfister (semifinali)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Eliot Teltscher (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1978